Crissey kan syfta på:
 Crissey, Jura
 Crissey, Saône-et-Loire